Koreff ist ein Orts- bzw. Familienname:
 Koreff, historischer Name von Seesken, Kirchspiel Groß Czymochen, kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Szeszki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 David Ferdinand Koreff (1783–1851), deutscher Schriftsteller und Arzt